

Mineralogia 
 Gruppo degli spinelli  – gruppo isostrutturale della classe degli ossidi a cui appartiene la serie dello spinello.

Persone 

 Aldo Spinelli – politico italiano
 Aldo Spinelli  – artista e creatore di giochi italiano
 Aldo Spinelli  – imprenditore italiano
 Altiero Spinelli – politico italiano sostenitore del federalismo europeo e uno dei fondatori dell'Unione europea
 Antonino Spinelli – politico italiano
 Antonio Spinelli - chierico teatino e confessore di Enrichetta Adelaide di Savoia
 Barbara Spinelli – giornalista, scrittrice e politica italiana, figlia di Altiero
 Claudio Spinelli – calciatore argentino, con cittadinanza italiana
 Domenico Spinelli – principe di Sangiorgio, archeologo e numismatico
 Elena Clara Antonia Carrara Spinelli, nota come Clara Maffei – letterata e patriota italiana
 Elisabetta Spinelli – doppiatrice italiana
 Fernando Spinelli – calciatore argentino
 Filippo Spinelli – cardinale italiano
 Francesco Spinelli – sacerdote italiano
 Gaetano Spinelli – pittore post-macchiaiolo italiano
 Gennaro Spinelli di Cariati (1780-1851) – uomo politico napoletano
 Giovan Battista Spinelli – pittore italiano
 Giuseppe Spinelli – cardinale italiano
 Giuseppe Spinelli – politico italiano
 Jerry Spinelli – scrittore statunitense
 Niccolò Spinelli (1325-1394) – politico napoletano
 Santino Spinelli – musicista e insegnante italiano
 Valerio Spinelli – cestista italiano
 Vanzio Spinelli – studente, partigiano e antifascista italiano

Altro 
 Spinelli  – famiglia nobile italiana
 Casina Spinelli  – antico museo di Suessula

Pagine correlate 
 Spinelli di Scalea